Cherry Red peut faire référence à :
Cherry Red, label indépendant britannique ;
Cherry Red, album de Sideburn.